Апненик је име неколицине места у Словенији:
 Апненик (Шентјернеј), насељено месо у општини Шентјернеј, Република Словенија
 Апненик при Боштању, место у општини Севница
 Апненик при Великем Трну, место у општини Кршко